

Albumok 
 Dangerous – Michael Jackson negyedik szólóalbuma
 Dangerous – Bill Hicks albuma
 Dangerous – DecembeRadio albuma
 Dangerous – a Bar-Kays 1984-es albuma

Dalok 
 Dangerous – Roxette-dal
 Dangerous – Kardinal Offishall-dal
 Dangerous – Busta Rhymes-dal
 Dangerous – Michael Jackson-dal
 Dangerous – M. Pokora-dal
 Dangerous – Doobie Brothers-dal
 Dangerous – Penny Ford-dal
 Dangerous – Ying Yang Twins-dal
 Dangerous – Cascada-dal